Een verkeersweg:
 N179 (België)
 N179 (Frankrijk)
 N179 (Nederland), zie Provinciale weg 179
 N179 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing